Escala de Richter, escala sismològica 
 Biografies:
 Burton Richter (Nova York, 1931), físic i professor universitari estatunidenc
 Falk Richter (Hamburg, 1969), escriptor i director de teatre alemany 
 Franz Xaver Richter (Hollschau, 1709 - Estrasburg, 1789), compositor i teòric alemany
 Ernst Friedrich Richter (Grosschönau, 1808 - Leipzig, 1879), compositor i teòric alemany
 Ernst Heinrich Leopold Richter (Thiergaten, 1805 - Steinau de l'Oder, 1876), compositor alemany
 Gerhard Richter (Dresden, Alemanya, 1932), artista alemany
 Hans Richter (Raab, Hongria - 1843 — Bayreuth, 1916), director d'orquestra austro-hongarès 
 Hans Peter Richter (Colònia, 1925 -1993), especialista en psicologia social 
 Heinz Richter (Zittau, 1947), ciclista en pista de l'Alemanya de l'Est 
 Herbert Richter (Chemnitz, 1947), ciclista en pista de l'Alemanya de l'Est 
 Hieronymus Theodor Richter (1824, Dresden – 1898, Freiberg), químic alemany 
 Jeremias Benjamin Richter (1762, Hirschberg, - 1807, Berlín), químic alemany 
 Johann Paul Friedrich Richter (1763 -1825), escriptor i pedagog alemany 
 Karin Richter (Dresden, 1961), patinadora de velocitat sobre gel alemanya 
 Karl Richter (Plauen, 1926 - Munic, 1981), director d'orquestra, organista i clavecinista alemany
 Sviatoslav Richter (Jitòmir, 1915 – Moscou, 1997), pianista soviètic d'origen alemany
 Max Richter (Hamelín, Alemanya, 22 de març de 1966), pianista i compositor britànic, d'origen alemany
 Paul Richter (compositor) (Brașov, 28 d'agost de 1875 – Cristian, 16 d'abril de 1950) compositor, director d'orquestra, pianista, organista i pedagog romanès d'origen saxó.
 Paul Martin Eduard Richter (1 d'abril de 1895 - 30 de desembre de 1961) actor austríac.